Лучешть () — село в Кагульском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 100 метров над уровнем моря. Через село, по направлению с северо-запада на юго-восток протекает река Лучешть (правый приток реки Большая Салчия, бассейн реки Ялпуг).

История 
Село Лучешть впервые упоминается в 1519 году под названием Лучань. В 1870 году в селе было зарегистрировано 17 дворов с 104 жителями.
В советский период в селе действовала бригада в составе колхоза «Мичурин» с правлением в селе Тэтэрешть. В Лучешть были открыты восьмилетняя школа, клуб с киноустановкой, библиотека, почтовое отделение, детский сад, магазин.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Лучешть проживает 650 человек (314 мужчины, 336 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района